Бундеслига 1974—1975 — 12-й чемпионат Федеративной Республики Германии по футболу. Турнир стартовал 24 августа 1974 года, а завершился 14 июня 1975 года. Чемпионом стала «Боруссия» (Мёнхенгладбах). Впервые по итогам турнира во Вторую Бундеслигу вылетели три клуба, ими стали: «Штутгарт», «Теннис-Боруссия» и «Вупперталь».

Турнирная таблица 

1 «Бавария» стала обладателем кубка европейских чемпионов, и автоматически попала в следующий розыгрыш.
2 Победитель кубка ФРГ «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) квалифицировался в Кубок обладателей кубков. «Дуйсбург» квалифицировался в кубок УЕФА, как финалист кубка.

Результаты матчей

Статистика турнира 
 Самая крупная домашняя победа: «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) — «Рот-Вайсс» (Эссен) — 9:1 (7 тур, 5 октября 1974 года)
 Самая крупная гостевая победа: «Рот-Вайсс» (Эссен) — «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) — 0:5 (24 тур, 22 марта 1975 года)
 Самый результативный матч (11 голов): «Фортуна» (футбольный клуб) — «Бавария» — 6:5 (33 тур, 7 июня 1975 года)

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Бундеслиги  
 Бундеслига 1974/75  

Германия
Германия
1974/1975
Спорт в Германии в 1974 году
Спорт в Германии в 1975 году